Joe Jean Charles est un poète, journaliste et photographe haïtien, animateur du club de lecture au Centre culturel Pyepoudre, né à Port-au-prince le .

Biographie 

Joe Jean Charles, né à Port-au-prince en 1993, a vécu  une partie  de son enfance dans la commune de Delmas, Ouest (Haïti).

En 2012, après ses études classiques au collège Jean Baptiste Nicolas, il étudie l'entrepreneuriat et la communication journalistique. Deux ans plus tard, soit en 2015, il  a intégré l’Université Américaine des Sciences Modernes d'Haïti pour des études en Sciences agronomiques, par la suite il finit par abandonner pour se consacrer à la  lecture et l'écriture.

En 2016, il a participé à une anthologie titrée «Nous sommes tous africain»réunissant un total de seize poètes francophones d’Haïti et d’ailleurs. Celle-ci a été publiée sous la direction du poète Snayder Pierre-Louis en 2017, en rendant hommage à l’Afrique, mère d’Haïti.

En 2019, il a travaillé à titre de chargé de communication et événementiel sur la quinzaine d'activités "Hommage à Toni Morrisson" (formation, animation et création), organisée par la Bibliothèque Centre Culturel Pyepoudre, avec le support de l'Ambassade Américaine. De 2020 à 2021, il a travaillé comme Médiateur culturel et chargé de communication sur "I.312: Multiples et commun", Marionnettes et environnement" avec l'artiste Ernst Saint Rome, un projet entièrement supporté par le programme PISCCA de l'Ambassade de France, qui consiste en une adaptation pour la mise en scène d’un spectacle de Marionnettes à table inspiré du roman Les arbres musiciens de Jacques Stephen Alexis.

Joe Jean Charles est membre de plusieurs structures sociales; notamment ancien secrétaire général de l'association Humanitaire Bouquets d'espoir, chargé de communication et événementiel de la Bibliothèque Centre Culturel Pyepoudre, il est aussi animateur du club de lecture.

Le 27 juin 2022, il a publié son premier recueil de poèmes "Entre Sanglots et larmes" aux éditions Milot à Paris. ce recueil de poèmes a été sélectionné quelques mois plus tard dans la catégorie poésie Prix Fektann Maryse Condé 2022.

Œuvres 
 Entre sanglots et larmes, Paris, éditions Milot, 2022.
 Nous sommes tous africains (collectif), éditions La Fleuvitude, 2017.

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Port-au-Prince
Écrivain haïtien
Poète haïtien du XXIe siècle
Journaliste haïtien du XXIe siècle
Photographe haïtien du XXIe siècle